A Villámmacskák, eredeti címen ThunderCats a következőkre utalhat:

 Villámmacskák, 1985-ös rajzfilmsorozat
 Villámmacskák, 2011-es rajzfilmsorozat
 ThunderCats, 1985-ös képregény
 ThunderCats, 1987-es videójáték
 Tennessee ThunderCats, a Johnstown Riverhawks futballcsapat korábbi neve